Бальдіссеро ()

Бальдіссеро-Торинезе — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Бальдіссеро-д'Альба — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Бальдіссеро-Канавезе — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин